Rioux kan avse:

 Rioux, Charente-Maritime
 Rioux-Martin, Charente